Kampung Lalang (Ujung Padang), een plaats in Indonesië
Kampung Lalang (Sunggal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing